

Titres 

 Intégral (1971-1977), revue de création plastique et littéraire marocaine.
 Intégrales (1924), œuvre musicale d'Edgar Varèse.

Sigles 
INTÉGRAL est un sigle notamment porté par :
 International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory, satellite artificiel.

Autres 
 Intégrale en analyse mathématiques : le résultat d'une opération fondamentale, l’intégration ;
 Carte Intégrale, titre de transport parisien ;
 Théorie intégrale, en philosophie ;
 Transmission intégrale en automobile : la transmission d'une boîte de vitesses sur quatre roues motrices ;